Бирюлин, Александр:
 Бирюлин, Александр Иванович (1929—1992) — советский работник промышленности, токарь, Герой Социалистического Труда.
 Бирюлин, Александр Сергеевич (1931—2008) — советский футболист, полузащитник.
 Бирюлин, Александр Филиппович — русский военачальник, генерал-майор.